

События 
 Консулы: Луций Постумий Альбин (патриций) и Марк Попилий Ленат (плебей); преторы: Авл Атилий Серран (в Риме), Гай Клувий Саксула (по делам иноземцев), Гай Матиен (в Дальней Испании), Гай Цицерей (на Сардинии), Марк Фурий Крассипед (на Сицилии) и Нумерий Фабий Бутеон (в Ближней Испании); пропреторы: Гней Сервилий Цепион (в Дальней Испании), Гней Сициний (в Апулии), Марк Атилий Серран (на Сардинии) и Публий Фурий Фил (в Ближней Испании); плебейский эдил: Гай Сервилий Гемин; квиндецемвир священнодействий: Луций Корнелий Лентул.
 латиняне вычеркнуты из списков римских граждан
 два философа-эпикурейца изгнаны из Рима
 Птолемей VI Филометор женится на своей сестре Клеопатре II.
 Антиох IV выплачивает оставшуюся часть финансового возмещения, наложенного Римом на Антиоха III по Апамейскому миру (188 г. до н. э.).

См. также

Примечания